Poreč est un toponyme qui peut désigner :
Poreč, une ville et une municipalité de Croatie située en Istrie et dans le comitat d'Istrie ;
Poreč, une localité de Croatie située dans la municipalité de Kutjevo, comitat de Požega-Slavonie.